Grimme – frazione della città di Brüssow (Brandeburgo)
 Grimme – frazione della città di Zerbst (Sassonia-Anhalt)